Bethonie steht für:

 Bethonie, englischer weiblicher Vorname
 (Echte) Betonie, eine Heilpflanze, in veralteter Schreibweise